Das Al Habtoor Tennis Challenge 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 22. bis 27. November 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Dubai